Айва:

 Айва — плодовое дерево семейства Розовые.
 Айва японская — кустарник рода Хеномелес.
 Айва бенгальская — дерево рода Эгле.
 Айва — река на Среднем Урале, левый приток Салды.
 Айва — река в Пензенской области, правый приток Суры.
 Айва — река в России, протекает в Пермском крае, Свердловской области.
 «Айва» — крымский декоративный натюрморт В. К. Тетерина.